Die Liste von Kultplätzen in Gambia listet Kultplätze oder Kultstätten im westafrikanischen Staat Gambia auf.

Die Auflistung wurde vom National Centre for Arts & Culture 1998 veröffentlicht. Die Kultstätten sind näher klassifiziert als „heilig“ (original: ), „religiös“ (original: ) und „historisch“ (original: ).

Literatur 
 Allen Meagher, Andrew Samuel, Baba Ceesay, National Council for the Arts and Culture (Gambia) et al.: Historic sites of The Gambia : an official guide to the monuments and sites of The Gambia. National Council for the Arts and Culture, Banjul, The Gambia 1998, .

Kultplatze in Gambia
!